Caroline Garcia era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al secondo turno da Kateřina Siniaková.

In finale Aryna Sabalenka ha sconfitto Anett Kontaveit con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Simona Halep (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Angelique Kerber (terzo turno)
 Caroline Garcia (secondo turno)
 Petra Kvitová (terzo turno)
 Elina Svitolina (secondo turno)
 Naomi Ōsaka (ritirata)
 Karolína Plíšková (secondo turno)

 Sloane Stephens (primo turno)
 Jeļena Ostapenko (primo turno)
 Julia Görges (secondo turno)
 Kiki Bertens (secondo turno)
 Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
 Garbiñe Muguruza (terzo turno)
 Elise Mertens (primo turno)
 Ashleigh Barty (semifinale)

Wildcard 

  Viktoryja Azaranka (ritirata)
  Bernarda Pera (primo turno)
  Samantha Stosur (primo turno)

 Wang Qiang (semifinale, ritirata)
 Zheng Saisai (secondo turno)

Qualificate 

  Wang Yafan (primo turno)
  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Mónica Puig (quarti di finale)
  Viktorija Golubic (secondo turno)

 Rebecca Peterson (secondo turno)
 Wang Xiyu (secondo turno)
 Sara Sorribes Tormo (primo turno)
 Sofia Kenin (terzo turno)

Lucky loser 

  Markéta Vondroušová (primo turno)
  Polona Hercog (secondo turno)

 Monica Niculescu (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2018